Gargamelle peut faire référence à :

 En littérature, Gargamelle est un personnage de Rabelais.
 En physique des particules, Gargamelle est une chambre à bulles du CERN, célèbre pour avoir mis en évidence l'interaction faible par courant neutre en 1973.

Voir aussi 
 Gargamel, personnage des Schtroumpfs.